Пётр III — российский император в 1761—1762.
 Пётр III Арон — трижды господарь Молдавского княжества между 1451 и 1457 годами.
 Петр III Монг — патриарх Александрийский (482—490 по греческой традиции; 477—490 по коптской традиции).

См. также 
 Педро III (король Арагона)
 Педру III
 Пётр I (значения)
 Пётр II (значения)
 Петр IV